Trois navires de l’US Navy ont porté le nom de USS Lake Champlain, après la bataille du lac Champlain de la guerre de 1812.

 , était un navire cargo durant le conflit de 1918 et 1919 puis vendu.
 , était un porte-avions en activité de 1945 à 1966.
 , un lanceur de missile engagé depuis 1988 et toujours en activité. 

Lake Champlain